Микільська сільська рада — Дніпропетровська область, Солонянський район
 Микільська сільська рада — Донецька область, Волноваський район
 Микільська сільська рада — Запорізька область, Оріхівський район
 Микільська сільська рада — Кіровоградська область, Світловодський район
 Микільська сільська рада — Луганська область, Міловський район
 Микільська сільська рада — Полтавська область, Полтавський район
 Микільська сільська рада — Херсонська область, Білозерський район